Списък на обектите в Слънчевата система по радиуса в намаляващ размер. Този списък е непълен поради факта че радиуса на някои тела все още не е определен с достатъчна точност.

За Слънцето, Юпитер и Сатурн е изплозван средния радиус, а за повечето сферични сплеснати обекти като планети и големи планетоиди е използван екваториалния радиус. За неправилни обекти са дадени дължина, ширина и височина.

Този списък се различава от списъка по маса понеже някои от обектите са по-плътни от други. Например Нептун е по-тежък от Уран въпреки че има по-малки размери. Меркурий също е значително по-тежък от Ганимед и Титан взети заедно въпреки по-малкия си диаметър.

Следва списък на останалите естествени спътници по намаляващ радиус. Много от астероидите са с по-големи размери от малките естествени спътници но радиусът им не е известен с достатъчна точност. Някои астероиди имат неправилна форма което прави сравненията им по радиус несъстоятелни.

Вижте също 
 Списък на обектите в Слънчевата система по маса
 Списък на обектите в Слънчевата система по разстояние до Слънцето

Въшни препратки 
  Факти за планетите от НАСА
  Факти за астероиди
  Обекти в Слънчевата система подредени по диаметър 

Слънчева система